La Visitation peut désigner :

Un événement biblique 
 la Visitation de la Vierge Marie, un épisode de la vie de Marie de Nazareth fêté dans les calendriers liturgiques catholique et orthodoxe.

Un institut religieux 
 l'Ordre de la Visitation, fondé à Annecy en 1610 par François de Sales et Jeanne de Chantal ;
 la Congrégation de la Visitation de Gand, fondée à Gand en 1682.

Une église 
 la basilique de la Visitation, à Annecy (Haute-Savoie) ;
 l'église de la Visitation, à Montréal (Québec) ;
 l'église Notre-Dame-de-la-Visitation, à Champlain (Québec) ;
 l'église de la Visitation du Mans (Sarthe) ;
 l'église de la Visitation de Goetzenbruck (Moselle).

Un monastère 
 la Visitation de Limoges, futur hôtel du département de la Haute-Vienne ; 
 l'ancienne Visitation de Caen ;
 l'actuelle Visitation de Caen ;
 la Visitation Sainte-Marie, aujourd'hui Temple protestant du Marais à Paris.

Une œuvre picturale 
 Visitation par Giotto (1310), basilique Saint-François d'Assise ; 
 La Visitation de la Vierge avec sainte Anne (1472-1473) par Le Pérugin ; 
 La Visitation (1517) par Raphaël ; 
 La Visitation de Carmignano (vers 1528), par Jacopo Pontormo, Carmignano, dans la piève ;  
 La Visitation (vers 1714-1716), par Noël Nicolas Coypel, église Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain ; 
 La Visitation (1503), gravure sur bois d'Albrecht Dürer.

Un musée 
 le musée de la Visitation de Moulins.

Une municipalité québécoise 
 La Visitation-de-Yamaska
 La Visitation-de-l'Île-Dupas

Un parc 
 le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation.

Notes et références

Articles connexes